Аеродром Милано може да се односи на било који од ових аеродрома који опслужују Милано, град у Италији:
 Аеродром Малпенса Милано
 Аеродром Линате
 Аеродром Орио ал Серио
 Аеродром Бресо